Grotów est le nom, en Pologne, de :
dans la voïvodie de Mazovie
 Grotów, village du powiat de Grójec
dans la voïvodie de Lubusz
 Grotów, village du powiat de Strzelce-Drezdenko
 Grotów, village du powiat de Żary